Анато́лий Алекса́ндрович Мерца́лов (20 июня 1946, Орёл — 4 мая 2009, Орёл) — полномочный представитель Президента РФ в Орловской области (1995—2007), главный федеральный инспектор в Орловской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Центральном округе (2000—2007), ректор региональной академии государственной службы, доктор экономических наук, кандидат исторических наук, профессор.

Биография 
Родился 20 июня 1946 года в Орле. Окончил Орловский филиал Всесоюзного заочного машиностроительного института (1970), затем проходил срочную службу в рядах Советской армии (1973—1974).

1977—1979 годы — учёба в Академии общественных наук при ЦК КПСС в Москве.

В 1963—1965 годах работал на Заводе автопогрузчиков фрезеровщиком, мастером и исполняющим обязанности начальника цеха

1965—1973 годы — секретарь комитета ВЛКСМ завода автопогрузчиков, заведующий отделом Железнодорожного районного комитета ВЛКСМ, первый секретарь Железнодорожного районного комитета ВЛКСМ, второй секретарь Орловского областного комитета ВЛКСМ

1974—1977 годы — первый секретарь областного комитета ВЛКСМ в Орле

1979—1990 годы — председатель Заводского райисполкома, второй секретарь Орловского ГК КПСС, председатель Орловского горисполкома

В 1990 году — проректор по научной работе Орловского института культуры

1990—1992 годы — учёба в докторантуре Российской академии управления в Москве

1992—1993 годы — проректор Орловского института культуры

1993—1995 годы — директор Орловского филиала РАУ

В 1993 году при содействии А. А. Мерцалова в Орле был открыт филиал Российской академии управления. В 1996 году Указом Президента РФ филиал Российской академии управления был преобразован в Орловскую региональную академию государственной службы, ректором которой стал А. А. Мерцалов

В феврале 1995 года Мерцалов был назначен полномочным представителем Президента РФ в Орловской области, а в августе 2000 года — главным федеральным инспектором Орловской области.

В 2007—2009 годах — ректор ГОУ ВПО «Орловская региональная академия государственной службы».

Публикации 
А. А. Мерцалов являлся автором свыше 100 научных публикаций, в том числе:

 «Качество подготовки государственных и муниципальных служащих: актуальные вопросы теории и практики»
 «Региональная политика в условиях укрепления российской государственности»
 «Продовольственная безопасность региона: тенденции, пути развития и управления»
 «Региональные особенности реформаторской деятельности»
 «Малое инновационное предпринимательство: управление и институционализация поддержки в регионе»

Награды и звания 
 Орден «Знак Почета» (1976)
 Орден «Дружбы народов» (1986)
 Орден Дружбы (2006)
 Орден Почета (1998)
 За заслуги перед Отечеством IV степени (2002)
 Почётный гражданин Орловской области (2007)
 Нагрудный знак "Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2008)

Семья 
 Жена — Галина Ивановна Мерцалова
 дочь Оксана (1968 г.р.)
 дочь Юлия (1973 г.р.)

Примечания

Ссылки 
 [www.famous-scientists.ru/4981 Мерцалов Анатолий Александрович]
 Кто есть кто — Мерцалов Анатолий Александрович
 I-Е МЕРЦАЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛИСТИКИ»
 Человек жив, пока жива память о нем

Родившиеся в Орле
Учёные России
Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Выпускники Академии общественных наук при ЦК КПСС
Представители президента России в регионах
Председатели Орловского горисполкома
Председатели районных (в городах) исполкомов СССР
Вторые секретари городских комитетов КПСС